Türkiye 1. Ligi 1966/67 was het negende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Beşiktaş JK werd voor de tweede achtereenvolgende keer landskampioen. Nadat Karşıyaka SK twee jaar geleden onterecht uit de Süper Lig was gezet vanwege een vermeend omkopingsschandaal (zie seizoen 1963/64), mocht de club nu - zonder gepromoveerd te zijn - deelnemen aan de competitie, die dit seizoen dus niet uit 16, maar uit 17 ploegen bestond; helaas kwam Karşıyaka SK tekort om het verblijf in de Süper Lig ditmaal langer dan één jaar te rekken. De twee andere, reguliere nieuwkomers, Eskişehirspor en Altınordu SK, deden het met een 8ste resp. 10de plaats in de eindrangschikking een stuk beter.

Ertan Adatepe van MKE Ankaragücü werd met zijn 18 doelpunten voor het tweede jaar achter elkaar topscorer van de competitie.

Voor het eerst sinds het bestaan van de Turkse Beker won een andere club dan Galatasaray SK de beker: Altay SK speelde in de finale weliswaar met 2-2 gelijk tegen stadgenoot Göztepe SK, maar was de gelukkige winnaar van de daaropvolgende loting.

Kaart

Eindstand 1966/67

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1966/67

Degradanten en promovendi
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Eskişehirspor (kampioen 1. Lig 1965/66)
 Altınordu SK (vice-kampioen 1. Lig 1965/66)
 Karşıyaka SK (rechterlijke beslissing, zie Süper Lig 1963/64)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Şekerspor (nummer 15 Süper Lig 1965/66)
 Beykoz 1908 SKD (nummer 16 Süper Lig 1965/66)

Topscorers 1966/67

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1966/67